Ардуин () — мужское имя. Известные носители:
 Ардуин Глабер — первый правитель Туринской марки (962—976)
 Ардуин — маркграф Ивреи (990—1014), король Италии (1002—1014)
 Ардуин II — маркграф Ивреи (999—1015)

См. также